Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 juni 2014.

Vrouwen 06